Paranaíba of Rio Paranaíba kan verwijzen naar:

Paranaíba (rivier), een rivier in de Braziliaanse staten Minas Gerais en Mato Grosso do Sul
Paranaíba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul
Paranaíba (microregio), een microregio in de Braziliaanse staat Mato Grosso do Sul
Rio Paranaíba (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais